Liste des villes de la voïvodie d'Opole. La voïvodie comprend 35 villes. La population est basée sur les données gouvernementales de 2006.

Références 

Voïvodie d'Opole